Het ATP-tennistoernooi van Houston (officieel de Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship) van 2017 vond plaats van 10 tot en met 16 april in het Amerikaanse Houston. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Enkelspel 

Titelverdediger Juan Monaco verloor meteen in de eerste ronde.

De als vierde geplaatste Amerikaan Steve Johnson won het toernooi hij versloeg de als achtste geplaatste Braziliaan Thomaz Bellucci in drie sets.

Eerste reekshoofd Jack Sock bereikte de halve finale waarin hij werd uitgeschakeld door de uiteindelijke winnaar.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Tirelverdedigers en eerste reekshoofden Bob en Mike Bryan haalden de halve finales daarin werden ze uitgeschakeld door de uiteindelijke winnaars.

Het als vierde geplaatste Chileens/Argentijns duo Julio Parelta en Horacio Zeballos wonnen het toernooi door het ongeplaatste Duits/Amerikaans duo Dustin Brown en Frances Tiafoe te verslaan in drie sets.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Houston
ATP-toernooi van Houston